Sena Madureira kan syfta på:

Brasilien 

 Sena Madureira (ort), Acre, 
 Sena Madureira (kommun), Acre,